А́льпы (, , , ) — самая высокая и известная горная система Западной Европы. Также может означать:

 Альпы — горы на Луне.
 Альпы — департаменты во Франции (Приморские, Верхние и др.)
 «Альпы» — греческий фильм 2011 года.

См. также 
 Альпы Верхнего Прованса — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный берег.
 Альпы Дофине — горы, часть Западных Альп на территории Франции (область Дофине).
 Баварские Альпы — горы, часть северо-восточных Альп на территории Германии (Бавария).
 Трансильванские Альпы — горы, южная часть горной системы Карпат на территории Румынии.
 Японские Альпы — общее название трёх горных хребтов в центре острова Хонсю, в Японии.
 Австралийские Альпы  — высочайшая горная система в Австралии.
 Южные Альпы — горы острова Южный в Новой Зеландии.
 Швабский Альп